Калін Євген Олексійович — радянський і український кінооператор.

Народився 22 березня 1963 р. у м. Прилуки Чернігівської обл.

Закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва ім. І. Карпенка-Карого (1986).

Член Національної спілки кінематографістів України.

Фільмографія  
 «Фантастична історія» (1988, 2-й оператор у співавт.)
 «Нині прослався син людський» (1990, 2-й оператор)
 «Для сімейного огнища» (1992, т/ф, 2-й оператор у співавт.)
Оператор-постановник:
 «Довженко починається, або Сашко-реформатор» (2008, док.-ігров. к/м фільм, реж. В. Домбровський. Головний приз нa XVII Міжнародному кінофестивалі в Дамаску (Сирія) у 2009) та ін.

Примітки 

Українські кінооператори
Кінооператори СРСР
Члени Національної спілки кінематографістів України
Персоналії за алфавітом
Випускники Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого
Кінооператори XXI століття